Gamov este un nume de persoană, prin care pot fi identificați:
George Gamow, astrofizician din URSS și SUA
Igor Leonid Gamov, economist al construcțiilor din RSSM și Republica Moldova
Leоnid Ivan Gamov, economist al construcțiilor din RSSM
Ivan Mihail Gamov, (1885, Verhne Blagoveșcenskii, districtul Ecaterina, regiunea Amur — 18 ianuarie 1969, Sachseln, Elveția) - ataman al cazacilor de pe Amur în anii războiului civil din Rusia, deputat al dumei de Stat a Rusiei